Saugheber bezeichnet:

 einen mit hydrostatischem Druck arbeitenden Heber, siehe Heber (Gerät)
 ein Gerät zum Heben von Lasten/Gegenständen mit glatten Flächen, siehe Vakuumheber
 eine Bauform der Klepshydra, einer im antiken Griechenland gebräuchlichen Wasseruhr
 eine Glasröhrchen zum Aufnehmen von Flüssigkeiten, siehe Pipette
 eine Maschine zum Transportieren von Sauggut; speziell:
 Saugbagger, schwere Maschinen aus Tief- und Wasserbau zum Abbau mineralischer Bau- und Rohstoffe
 Saugwagen, Nutzfahrzeug zum Absaugen flüssiger und pastöser Materialien oder feinkörniger Feststoffe